2 miejscowości w Polsce: 
 Żydy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów 
 Żydy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie